Krupnik peut faire référence à : 

 Anastasia Krupnik, personnage principal de la série de romans Anastasia, écrits par Lois Lowry.
 Leonid Krupnik (né en 1979), joueur américano-israélien de soccer.
 Krupnik, une vodka sucrée traditionnelle, populaire en Pologne, en Lituanie et en Biélorussie.

Voir aussi 
 Ilia Kroupnik (en 1925), écrivain russe.